A Tonic for the Troops è il secondo album in studio del gruppo musicale irlandese The Boomtown Rats, pubblicato nel 1978.

Tracce 

UK
Like Clockwork
Blind Date
(I Never Loved) Eva Braun
She's So Modern
Don't Believe What You Read
Living in an Island
Me and Howard Hughes
Can't Stop
(Watch Out For) The Normal People
Rat Trap
Lying Again (CD bonus track)
How Do You Do? (CD bonus track)
So Strange (CD bonus track)
USA
Rat Trap
Me and Howard Hughes
(I Never Loved) Eva Braun
Living in an Island
Like Clockwork
Blind Date
Mary of the Fourth Form
Don't Believe What You Read
She's So Modern
Joey's on the Street Again

Note

Collegamenti esterni